Ataque militar
Agressão
Dano moral
Espasmo
Ataque (som)

Ver também 
Attack! — filme americano de 1956
Attack!! — álbum de Yngwie Malmsteen de 2002